Dragon Strike steht für:

 Dragon Strike, Alternativtitel von Dragon Lord, Hongkonger Film von Jackie Chan (1982)
 Operation Dragon Strike, Operation der NATO in Afghanistan

Siehe auch:
 Dragonstrike, Computerspiel (1990)